Барте́нев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Бартенев, Андрей Дмитриевич (род. 1969) — российский художник и скульптор, дизайнер, модельер, телеведущий.
 Бартенев, Владимир Иванович (1834—1911) — сенатор, судебный деятель.
 Бартенев, Владимир Иванович (род. 1952) — российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации.
 Бартенев, Дмитрий Леонидович (род. 1969) — советский и российский легкоатлет.
 Бартенев, Евгений Константинович (1944—2008) — глава администрации города Салавата (1992—1997).
 Бартенев, Иван Яковлевич (1899—после 1942) — полковник, командир 53-й стрелковой дивизии РККА в 1941 году.
 Бартенев, Игорь Александрович (1911—1985) — историк архитектуры, доктор искусствоведения, профессор; сын А. Н. Бартенева.
 Бартенев, Леонид Владимирович (1933—2021) — советский легкоатлет (бег на 100 метров), олимпийский чемпион.
 Бартенев, Михаил Михайлович (род. 1953) — детский писатель, поэт и прозаик, драматург. Сын драматурга М. Д. Вольпина.
 Бартенев, Михаил Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 745 (392); 6 июля 1790.
 Бартенев, Николай Сергеевич (1887—1963) — русский морской офицер, участник обороны Цереля в октябре 1917 года.
 Бартенев, Пётр Иванович (1829—1912) — русский историк и литературовед, издатель журнала «Русский архив».
 
 Бартенёв, Феодосий Дмитриевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 7528; 12 января 1846.
 Бартенев, Фёдор Осипович (?—1709) — адъютант Петра I.
 Бартенев, Эдгар Гинерович (род. 1966) — российский сценарист, режиссёр, поэт и прозаик.